Francisco de la Torre – compositore spagnolo 
Francisco de la Torre – poeta spagnolo 
Francisco de la Torre – schermidore cubano